Onderdistrict in Indonesië
 Cibinong (Bogor), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cibinong (Cianjur), een onderdistrict van het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Cibinong (Cibinong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Cibinong (Gunung Sindur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Cibinong (Jatiluhur), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java